Comitatul Hickman sau Hickman County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Hickman County, Kentucky 
 Hickman County, Tennessee